Ланса́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Лансак — в департаменте Жиронда.
 Лансак — в департаменте Верхние Пиренеи.
 Лансак — в департаменте Восточные Пиренеи.